Prey может означать:
 Prey (игра, 2006) — компьютерная игра, разработанная Human Head Studios;
 Prey (игра, 2017) — компьютерная игра, разработанная Arkane Studios;
 Prey (альбом) — студийный альбом шведской метал-группы Tiamat, вышедший в 2003 году.

См. также 
 Герман Прей () — немецкий оперный и камерный певец;
 Эдмон Лефевр дю Прей () — французский политический деятель;
 Пре () — коммуна во французском департаменте Вогезы;
 Пре () — коммуна во французском департаменте Эр.